Tabuleiro (xadrez) - quadrado maior contendo um padrão reticulado de 64 quadrados menores nas cores clara e escura, sobre o qual são disputadas partidas de xadrez;
Tabuleiro costeiro - uma cobertura sedimentar terrígena continental de idade pliocênica;
 Tabuleiro (ponte) - parte de uma ponte

como também"
Cachoeira do Tabuleiro
Jogo de tabuleiro, um tipo de jogo

Localidades

Tabuleiro - em Minas Gerais

Desambiguação